Index Translationum — это база данных ЮНЕСКО по переводам книг, основанная Международной комиссией по интеллектуальному сотрудничеству Лиги Наций в 1932 году. После роспуска Лиги Наций в 1946 году Index Translationum перешёл к ЮНЕСКО. В 1979 году записи были компьютеризированы.

Согласно Index Translationum, наиболее переводимый автор — Агата Кристи.

Статистика 
Источник: ЮНЕСКО

Рейтинг авторов

Рейтинг стран

Рейтинг языков перевода

Рейтинг исходных языков

Примечания 

Базы данных в Интернете